Semestra är ett släkte av insekter. Semestra ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Halvvingar
Semestra